pol.
 pol. – język polski

 Osoby o nazwisku Pol
 Ernest Pol (1932–1990) – polski piłkarz, reprezentant Polski, wielokrotny mistrz Polski
 Marek Pol (ur. 1953) – polski polityk, były przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm
 Justyn Romuald Pol (1802–1831) – jeden z filaretów
 Krzysztof Pol (1941–2008) – polski pisarz i publicysta prawniczy, autor Pocztu prawników polskich
 Wincenty Pol (1807–1872) – polski poeta i geograf
 Michał Pol (ur. 1969) – polski dziennikarz sportowy
 Maciej Pol (ur. 1969) – polski iluzjonista

 Miejscowości i jednostki administracyjne
 Villers-Pol – miejscowość i gmina we Francji
 Pol – gmina w Hiszpanii, w prowincji Lugo, w Galicji
 Pol – miasto w Hiszpanii w środkowej we wschodniej Galicji w prowincji Lugo

 Inne
 T’Pol – fikcyjna postać w serialu Star Trek: Enterprise

 POL
 POL – oznaczenie Reprezentacji Polski w różnych dyscyplinach w zawodach międzynarodowych
 POL-34 – sieć naukowa
 POL-Levant – polska firma żeglugowa
 POL – emulator gry Ultima Online
 PlayOnLinux – program komputerowy dla systemu Linux

 Zobacz też
 Pohl
 Poll
 Pool